Il doppio femminile  del torneo di tennis Heineken Trophy 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Erika de Lone e Nicole Pratt che hanno battuto in finale Catherine Barclay e Karina Habšudová che si sono ritirate sul punteggio di 7-66, 4-3.

Teste di serie 

 Cara Black /  M Shaughnessy (primo turno)
 Cătălina Cristea /  Ruxandra Dragomir (primo turno)

 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (semifinali)
 Sabine Appelmans /  Rita Grande (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Heineken Trophy 2000